Boudewijn Seapark, een Belgisch pretpark vroeger bekend als Boudewijnpark
 Koning Boudewijnpark, een park in het Belgische Jette